Abdoul est un nom arabe dérivé de Abdel.

Prénom 
 

Prénom arabe
Prénom masculin